Хова́нский — русская фамилия, включающая князей Хованских. Ныне фамилию, как правило, носят потомки крепостных крестьян этих князей или выходцы из мест, называемых Хованью или Хованкой. Существует также польская фамилия Хованский ().

Известные носители

Хованский 
 
 
 
 Хованский, Аскольд Георгиевич (род. 1947) — советский, российский и канадский математик.
 
 Хованский, Владимир Иванович (1940—2015) — советский и российский артист оперетты, заслуженный артист РСФСР (1979).
 Хованский, Вячеслав Александрович (род. 1968) — российский футболист.
 Хованский, Григорий Александрович (1767—1796) — русский поэт.
 
 Хованский, Максим Валерьевич (род. 1990) — молдавский футболист.
 Хованский, Никита Андреевич (ум. 1608) — стольник и воевода из рода Хованских, второй сын князя А. П. Хованского. 
 
 
 Хованский, Роман Петрович (1924—1997) — Герой Советского Союза.
 
 
 Хованский, Яков Иванович (ок. 1869—не ранее 1915) — горный инженер, действительный статский советник, директор Горного департамента.



Топоним 
 Хованский — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области России.
 Хованский сельсовет — упразднённая административно-территориальная единица, существовавшая на территории Московской губернии и Московской области до 1954 года.
 Пеля-Хованский сельсовет — сельское поселение в Починковском районе Нижегородской области Российской Федерации.

Примечания